Анатолий Шайкевич:

 Шайкевич, Анатолий Волькович (род. 1929) — советский и российский сценарист.
 Шайкевич, Анатолий Ефимович (1879—1947) — российский и французский балетный и театральный критик.
 Шайкевич, Анатолий Янович (род. 1933) — российский лингвист.